Чермашенцев, Антон Викторович (род. 1976) — российский гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр. 

 Чермашенцева, Элла Гедиминовна (род. 1972) — мэр Урюпинска.

См. также 
 Черма — река и деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Чермак — фамилия.
 Чермакса — река.
 Чермалык  — село в Донецкой области.
 Чермасан — топоним.
 Чермасола — река.